Lloyd Miller ist der Name folgender Personen:

* Lloyd Miller (Leichtathlet) (* 1915), australischer Dreispringer
 Lloyd Miller (Musiker) (* 1938), US-amerikanischer Musiker und Musikethnologe